Лидин — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лидин, Валерий Кузьмич (род. 1955) — председатель Законодательного собрания Пензенской области (с 2015 года).
 Лидин, Владимир Германович (псевдоним, настоящая фамилия Гомберг; 1894—1979) — русский прозаик, мемуарист.
 Лидин, Ростислав Александрович (род. 1939) — советский и российский химик, профессор МИТХТ, автор учебников.

Топоним 
 Лидин — село в Бобровицком районе Черниговской области Украины.

Другое 
 Лиди́н — пигмент.

См. также 
 Лидинка
 Лидино